Pierre Berton (), « Pierre de Saint-Quentin », maître tailleur de pierres
 Pierre-Montan Berton (1727–1780), compositeur français et père du compositeur Henri-Montan Berton
 Pierre Théophile Berton père (1803-1861) et Pierre Théophile Berton fils (1827-1894), inventeurs et fabricants d’un système d’ailes de moulin à vent réglables
 Pierre Berton (1842–1912), auteur dramatique et acteur français
 Pierre Berton (1920–2004), écrivain canadien, également animateur de télévision et journaliste.